Цюпак Олександр Порфирович (1896(1896), місто Зіньків, Полтавська губернія, Російська імперія, тепер Полтавської області — розстріляний 27 жовтня 1937) — — голова виконкомів Старобільської, Прилуцької та Куп'янської окружних рад.
 Цюпак Олександр Сергійович — український військовослужбовець, майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.